Ста́нція — багатозначний термін. Відоме і застаріле значення цього слова — «тимчасове розквартирування», «постій», «квартира»: «бути на станції», «станцією стояти» означало «бути на постої».

Походження слова станція неясне: за однією з версій, воно походить від  («кімната», «житло») < нар.-лат. stantia <  («стоянка, зупинка»); за іншою — від  («станція», «квартира») < , а поява звука н викликана впливом слова стан. Відоме вживання слова «стація» в значенні «станція» й у діалектах української мови.

Транспорт 
 Автобусна станція (автостанція, автовокзал)
 Автомобільна заправна станція (АЗС, автозаправка, також заправка)
 Газокомпресорна станція
 Газорозподільна станція
 Залізнична станція
 Компресорна станція
 Машинно-тракторна станція (МТС)
 Насосна станція
 Нафтоперепомпувальна станція
 Орбітальна станція (космічна станція)
 Поштова станція — установа, яка, разом із пересилкою кореспонденції й грошей, займалася регулярним перевезенням пасажирів у кінних екіпажах
 Станція у Російській імперії — пункт зупинки на великій дорозі, поштовому тракті, де переїжджі міняли коней
 Станція метрополітену
 Станція теплопостачання
 Станція в гірничому транспорті

Електроенергетика 
 Електростанція

Зв'язок 
 Телефонна станція
 Телевізійна станція
 Радіостанція
 Радіорелейна станція

Інше 
 Полярна станція
 Біологічна станція
 Вибухова станція
 Гірничорятувальна станція
 Дослідна станція
 Електророзвідувальна станція
 Заморожуюча станція
 Каротажна станція
 Катодна станція
 Метеорологічна станція
 Пожежна станція
 Сейсмічна станція

Див. також 
 Стація (значення)

Примітки

Джерела

Посилання 
 Станція //